Constitución é a palavra em espanhol para "constituição" e pode se referir a:

Geografia

Argentina
Barrio Constitución, um bairro na região central de Buenos Aires, onde a estação ferroviária Constitución está situada.
Constitución (departamento), uma subdivisão administrativa (departamento) da província de Santa Fe.
Estación Constitución, uma grande estação de trem e estação de metrô na região central de Buenos Aires, terminal de diferentes serviços.
Villa Constitución, uma cidade na província de Santa Fe e Vila chefe do Constitución (departamento).
Chile
Constitución (Chile)
Peru
Constitución (distrito)
Navios
Constitución era o nome de um navio de guerra fabricado no Reino Unido para o  Chile em 1902. Foi comprado pelo Reino Unido em 1903, antes que fosse concluído, e serviu na Marinha Real Britânica de 1904 a 1918 como HMS Swiftsure.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos